Шёльд — фамилия.

 Известные носители 
 Шёльд, Ева (1928—1999) — шведская театральный режиссёр, дочь Отте Шёльда.
 Шёльд, Кристиан (1911—1988) — шведский шахматист, четырёхкратный чемпион Швеции.
 Шёльд, Ларс-Эрик (1952—2017) — шведский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 Шёльд, Лейф (1935—2014) — шведский футболист и хоккеист.
 Шёльд, Отте (1894—1958) — шведский художник, иллюстратор и график.
 Шёльд, Тим (род. 1966) — шведский музыкант-мультиинструменталист. См. также 
 Скьёльд